Риашуэлу (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Риашуэлу (Сержипи) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.